Armance bezeichnet:
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Armançon, siehe Armance (Armançon) 
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Yonne, siehe Armance (Yonne)
 den Titel eines Romanes von Stendhal, siehe Armance (Stendhal)